Idrottslaget Hødd ist ein norwegischer Sportverein aus Ulsteinvik in der Provinz Møre og Romsdal. Er wurde am 1. August 1919 gegründet. Der Verein spielt im Stadion Høddvoll mit dem Fanklub Blåsarane auf der Tribüne.

1965 stieg Hødd zum ersten Mal in die oberste Liga auf, konnte sich dort aber nicht halten. Von 1968 bis 1972 und 1995 spielte der Verein erneut in der ersten Liga.
Der größte Vereinserfolg war der Gewinn des norwegischen Pokals 2012. Nach Siegen über die Erstligisten Brann Bergen und FK Haugesund wurde im Finale Tromsø IL im Elfmeterschießen geschlagen.

Die Fußballgrößen Åge Hareide und Jan Åge Fjørtoft kommen aus Hødd.

Europapokalbilanz

Titel 
Norwegischer Pokalsieger: 1 – (2012)

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Fanklub

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Sport (Ulstein)